Aminu steht für:

 Aminu (21. Jh. v. Chr.), assyrischer König

Aminu ist der Familienname folgender Personen:
 Al-Farouq Aminu (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joel-Sadu Aminu (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Mohammed Aminu (* 2000), ghanaischer Fußballspieler